De massastart vrouwen op de wereldkampioenschappen schaatsen afstanden 2020 werd gereden op zondag 16 februari 2020 in het ijsstadion Utah Olympic Oval in Utah, Verenigde Staten.

Irene Schouten was de titelhouder, maar ze werd in de eindsprint nipt geklopt door de Canadese Ivanie Blondin, die wereldkampioen werd, en de Koreaanse kampioene van 2017, Kim Bo-reum, die zilver won.

Uitslag 

vrouwen massastart
2020